Kitagata – città della prefettura di Gifu (Giappone)
Kitagata – circoscrizione del distretto rurale di Kasulu (Tanzania)